Lill-Sandsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Sandsjön (Bjurholms socken), sjö i Bjurholms kommun,  (34,8 ha)
Lill-Sandsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,65 km²)

Se även
Sandsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn